Абедзаде — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Абедзаде, Амир (перс. امیر عابدزاده; род. 1993) — иранский футболист, вратарь португальского клуба «Маритиму» и сборной Ирана.
 Абедзаде, Ахмад Реза (перс. احمدرضا عابدزاده; род. 1966) — иранский футболист, вратарь.